Wasco (Califórnia)

 Wasco (Oregon)

Desambiguações de topônimos